În cadrul semifinalelor Cupei Confederațiilor FIFA 2009 au avut loc meciurile Spania v Statele Unite și Brazilia v Africa de Sud. În finală s-au calificat Brazilia și Statele Unite, iar finala mică s-a jucat între Spania și Africa de Sud.

Semifinale

Spania v Statele Unite

Brazilia v Africa de Sud

Finala mică

Finala

Note

Legături externe
 Site oficial
 Documente oficiale 

2009 în fotbal